Highwood ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Highwood (Illinois)
 Highwood (Montana)
 Highwood (New Jersey)
 Highwood (Wisconsin), im Dane County

im Vereinigten Königreich:
 Highwood (Devon)
 Highwood (Dorset)
 Highwood (Essex)
 Highwood (Hampshire)
 Highwood (Worcestershire)

in Kanada:
 Highwood (Calgary)

Fluss:
 Highwood River in Alberta, Kanada